Bismarckhöhle steht für:
 Bismarckhöhle (Ennepetal)
 Bismarckhöhle (Forst an der Weinstraße)